Либе́рия () — кантон в провинции Гуанакасте Коста-Рики.

География 
Находится в центральной части провинции. На северо-востоке граничит с провинцией Алахуэла, на западе омывается водами Тихого океана (залив Папагайо). Административный центр — Либерия, также является центром провинции.

Округа 
Кантон разделён на 5 округов:

 Либерия
 Каньяс-Дульсес
 Майорга
 Накасколо
 Курубанде

Примечания 

Кантоны провинции Гуанакасте